Arthur Brown (1843–1906) amerikai szenátor Utah államból
Arthur Brown Jr. (1874–1957) amerikai építész
Arthur Brown (1893–1944) első világháborús kanadai vadászpilóta, százados
Arthur Brown (1942) angol rockzenész